Skřivánek může znamenat:

 malý skřivan

zoologie
 několik rodů ptáků z čeledi skřivanovití (Alaudidae):
 Calandrella
 Eremalauda
 Spizocorys
 Skřivánek krátkoprstý

místní název
 Skřivánek (Okrouhlička) – vesnice, část obce Okrouhlička
 Skřivánek (zámek)
 Skřivánek (Pardubice) – místní část Pardubic
 Skřivánek (Ústí nad Labem) – čtvrt v Ústí nad Labem
 Skřivánek (Ralská pahorkatina) – vrch (383 m) v Ralské pahorkatině východně od Kunratic u Cvikova
 Skřivánek (Středolabská tabule) – vrch v okrese Nymburk

jiný význam
 Skřivánek (drama) – drama Jeana Anouilha
 Skřivánek (firma) – překladatelská firma
 Skřivánek (příjmení)
 Skřivánek (sbor)

Externí odkazy